Plusieurs églises et autres lieux de culte sont dédiées aux saints archanges : saint Michel, saint Gabriel et saint Raphaël.

Église des Saints-Archanges est un nom porté par :
 Église des Saints-Archanges, à Paris, en France ;
 Église des Saints-Archanges de Kovin, en Serbie ;
 Église des Saints-Archanges de Kumane, en Serbie ;
 Église des Saints-Archanges de Nerodimlje, en Serbie ;
 Église des Saints-Archanges de Niš, en Serbie ;
 Église des Saints-Archanges de Popšica, en Serbie ;
 Église des Saints-Archanges de Stalać, en Serbie.